Бувье () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бувье, Жаклин (по первому браку Ке́ннеди, по второму Она́ссис; 1929—1994) — первая леди США с 1961 по 1963 год.
 Бувье, Ив (род. 1963) — швейцарский предприниматель и арт-дилер.
 Бувье, Натали (род. 1969) — французская горнолыжница.
 Бувье, Пьер (род. 1979) — франкоканадский музыкант.
 Бувье, Шарль (1898—1964) — швейцарский бобслеист и футболист.
 Бувье дез Эклаз, Жозеф (1757—1820) — французский генерал.

Вымышленные персонажи 
 Сельма и Пэтти Бувье — персонажи мультсериала Симпсоны.

См. также 
 Арденский бувье — порода пастушьих собак.
 Фландрский бувье — порода пастушьих собак.